Дайер ( — «красильщик») — англоязычная фамилия и топоним

Известные носители 
  (род. 1965) — британский футболист и тренер, тренер клуба Премьер-лиги Шотландии «Килмарнок» (2020—2021).
 Дайер, Алекс (род. 1990) — монтсерратский футболист.
  (1815—1874) — американский военный деятель, командующий Артиллерийским корпусом Армии США (1864—1874).
 Дайер, Амелия (1837/1838 — 1896) — британская серийная убийца.
  (1884 — ок. 1955) — британский художник-копиист, чьи работы входят в частности в собрания лондонской Национальной портретной галереи и Национальных галерей Шотландии.
  (род. 1958) — американский политик, мэр Орландо (с 2003).
  (1893—1959) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (1909—1984) — австралийский артист, лауреат Золотой премии «Лоуги» самой популярной телевизионной персоне (1961), специальной премии (1963), премий лучшему ведущему телеигр (1968) и за вклад в австралийское телевидение (1971), супруг Долли Дайер.
  (род. 1950) — американский политик, мэр Вирджиния-Бич (c 2018).
  (род. 1986) — южноафриканский джазовый пианист.
  (род. 1975) — британский футболист, игрок Премьер-лиги Англии в составе клуба «Кристал Пэлас».
 Дайер, Вивиан Энтони (1906—1962) — индийский католический священник, архиепископ Калькутты (1960—1962).
  — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Лидс» (1936).
 Дайер, Гейдж (род. 1998) — американский гимнаст, бронзовый медалист чемпионата США в вольных упражнениях (2019).
  (1910—1990) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион и мировой рекордсмен в эстафете 4×100 м (1932).
  (род. 1945) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (род. 1959) — австралийский крикетчик, обладатель Кубка мира (1987).
  (род. 1966) — британский боксёр, чемпион Англии и Игр Содружества в полусреднем весе (1986).
  (род. 1945) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1977) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс».
  (1870—1957) — американский архитектор, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест.
  (1510—1582) — английский юрист и политик, председатель Палаты общин (1553) и Суда общих исков (1559—1582).
  (1913—2003) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Ричмонд» (1934, 1943).
  (род. 1959) — американский полицейский и политик, мэр Фресно (с 2021).
  (1877—1955) — американский морской пехотинец, обладатель Медали Почёта за участие в оккупации Веракруса.
 Дайер, Джефф (род. 1958) — английский писатель и публицист.
  (1947—2020) — австралийский художник, лауреат премии Арчибальда (2003).
  (1699—1757) — британский художник, поэт и англиканский священник.
 Дайер, Джонни (род. 1992) — австралийский регбист, победитель Национального регбийного чемпионата в составе команды «Фиджиан Друа» (2018).
  (1849—1914) — американский военный моряк, военно-морской губернатор Гуама (1904—1905).
 Дайер, Джордж (род. 1948) — американский автогонщик, победитель гонки «12 часов Себринга» (1977).
  (род. 1948) — американская легкоатлетка, бронзовая медалистка чемпионата США по лёгкой атлетике в беге на 80 м с барьерами (1968).
  (ур. Тельма Маклин; 1921—2004) — австралийская телеведущая, супруга Боба Дайера, лауреат премии «Лоуги» за преданность супругу и их телепередаче (1966) и специальной Золотой премии (1971).
  (1838—1924) — американсий юрист и политик, член Палаты представителей (1869—1871).
 Дайер, Дэн — американский программист, лауреат премии Айверсона Ассоциации вычислительной техники (1985).
 Дайер, Дэнни (род. 1977) — британский актёр.
  (род. 1948) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Сент-Килда».
 Дайер, Карл — канадский легкоатлет, чемпион Канады в тройном прыжке (1992—1993).
  (род. 1966) — американская хоккеистка, серебряная медалистка чемпионата мира (1990, 1992, 1994).
  (1946—2010) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (род. 1947) — американский спортивный стрелок, чемпионка мира по стрельбе из пистолета с 25 м (1975).
 Дайер, Кирон (род. 1978) — английский футболист, игрок сборной Англии.
 Дайер, Колин — американский дипломат, посол США в Народной Демократической Республике Йемен (1979—1980).
  — сейшельский политик, депутат Национальной ассамблеи (2002—2011).
  (род. 1944) — британский краевед, член Британской академии (с 1995).
  (ур. Тилли; 1915 — ?) — британская легкоатлетка, чемпионка Великобритании по метанию диска (1945) и молота (1945—1946).
  (род. 1972) — фиджийский футболист, игрок национальной сборной.
  (1871—1957) — американский военный, общественный и политический деятель, член Палаты представителей (1911—1914, 1915—1933).
 Дайер, Ллойд (род. 1982) — английский футболист.
  (род. 1945) — американская фигуристка, чемпионка США в танцах на льду (1967).
  (род. 1981) — австралийский и британский игрок в регбилиг, обладатель Европейского кубка в составе сборной Уэльса (2010).
  (род. 1966) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
 Дайер, Маргарет — британский игрок в боулз, чемпионка Англии в игре 2 шарами (1992), в классическом одиночном разделе (1994, 1996) и четвёрках (1999).
  (1930—2014) — американский религиозный деятель, епископ Бетлехема Епископальной церкви (1983—1995).
  (род. 1946) — британский специалист в области информатики, лауреат премии Гёделя (2021).
  (род. 1997) — новозеландский футболист, обладатель Кубка наций ОФК (2016).
 Дайер, Мэри (около 1611—1660) — квакерша, повешенная в Бостоне, её иногда называют «последней мученицей Северной Америки».
 Дайер, Наталия (род. 1995) — американская актриса.
 Дайер, Натан (род. 1987) — британский футболист, выступающий за английскую команду «Лестер Сити».
  (род. 1969) — британский крикетчик, участник Кубка мира в составе сборной Шотландии (1999).
  — австралийский дирижёр, лауреат премии Австралийской ассоциации звукозаписывающей индустрии за классический альбом (1998, 2001, 2009, 2010).
 Дайер, Пол — австралийский тренер по игре в регбилиг, тренер женской сборной Австралии (2013), чемпион Женского высшего дивизиона Национальной регбийной лиги в качестве тренера команды «Брисбен Бронкос» (2018).
  (1864—1927) — британский бригадный генерал, осуществивший Амритсарскую бойню.
  (1929—2004) — американский фехтовальщик, чемпион Панамериканских игр по фехтованию на саблях в командном разряде (1955).
  (род. 1999) — британский регбист, участник Мировой серии по регби-7 в составе сборной Уэльса (2018—2019).
  (род. 1945) — британский киновед, член Британской академии (с 2012).
 Дайер, Ричард — американский звукорежиссёр, лауреат премий «Эмми» за звук в часовом комедийном или драматическом телесериале (2015, 2016, 2018).
 Дайер, Роберт Аллен (1900—1987) — южноафриканский ботаник и систематик.
  (1886—1971) — американский врач-инфекционист, директор Национальных институтов здравоохранения (1942—1950).
  (1911—1993) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Теннесси (1969—1974).
  — американский автор комиксов, лауреат премии Айснера за отдельный выпуск (2017).
  (1725—1772) — британский переводчик, член Королевского общества (с 1760).
 Дайер, Томас (1805—1862) — американский политик, мэр Чикаго (1856—1857).
  — австралийская писательница, лауреат премий Aurealis за рассказы в жанре фэнтези (2010, 2011, 2016), рассказ для подростков (2012), научно-фантастический рассказ (2014).
 Дайер, Уилсон — американский звукорежиссёр, лауреат премий «Эмми» за монтаж звука в часовом комедийном или драматическом телесериале (1988—1991).
  (1609 — до 1678) — британский общественный и политический деятель, прокурор колонии Род-Айленд (1650—1651).
 Дайер, Уильям Джордж Эрнест — британский политик, лорд-мэр Ноттингема (1969—1970).
  (1878—1943) — американский журналист и писатель.
 Дайер, Уэйн (1940—2015) — американский писатель и преподаватель.
 Дайер, Уэйн (род. 1958) — австралийский легкоатлет, чемпион Австралии в беге на 3000 м с препятствиями (1985).
  (1888 — ?) — британский боксёр, чемпион Уэльса в полусреднем весе (1913).
  (род. 1951) — американский банкир и политик, мэр Плейно (штат Техас, 2009—2013).
 Дайер, Харрисон Грей Младший (1866—1929) — американский энтомолог.
  (род. 1961) — белизский боксёр, участник Олимпийских игр (1984).
 Дайер, Хэдли (род. 1973) — канадская писательница, лауреат премии Канадской библиотечной ассоциации за книгу для детей (2007).
 Дайер, Цар (1846—1903) — американский военный моряк, художник, картограф и политик, мэр столицы территории Аризона Финикса (1899).
  (1928—2021) — британский драматург и сценарист.
 Дайер, Эдвард (1543—1607) — английский поэт.
 Дайер, Эдвард (1856—1947) — британский политик, лорд-мэр Бристоля (1926).
  (1899—1964) — американский бейсболист и тренер, победитель Мировой серии в качестве тренера клуба «Сент-Луис Кардиналс» (1946).
  (1838—1911) — канадский предприниматель и политик, член Палаты общин (1891—1896).
 Дайер, Элизабет — американская писательница, лауреат премии Ассоциации авторов любовных романов Америки за романтический триллер (2019).
  (1721—1807) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Коннектикут (1789—1793); один из подписавших Континентальную ассоциацию.
  (1811—1890) — американский политик, губернатор штата Род-Айленд (1857—1859).
  (1839—1906) — американский политик, губернатор штата Род-Айленд (1897—1900), мэр Провиденса (1906).
  (род. 1957) — британский англиканский священник, епископ Абердина и Оркни Шотландской епископальной церкви (с 2018).
 Дайер, Эрик (род. 1994) — английский футболист.

Составные фамилии 
 Свиннертон-Дайер, Питер (1927—2018) — английский математик.

Топоним 
 Дайер (Арканзас) — город, расположенный в округе Кроуфорд (штат Арканзас, США).
 Дайер (округ) — округ в штате Теннесси, США.